Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2010 года прошёл с 10 по 23 апреля в д/о Колонтаево (Московская область). Главный судья, международный арбитр Ильенко В. Ф., главный секретарь, арбитр ФМЖД Мельников А. П..

Список участников 
Отбор шёл с Чемпионата России по международным шашкам среди мужчин 2009, лично-командного Чемпионата России 2009 года, с Первенства России по международным шашкам среди молодёжи 2009, с Кубка России по международным шашкам 2009.

Кандидаты на участие (по результатам лично-командного чемпионата РФ-2009): Абаринов Дмитрий (Санкт-Петербург), Фадеев Сергей (Москва).

Классическая программа 

прошёл 10 — 23 апреля. 14 участников.

  — Александр Георгиев;
  — Муродулло Амриллаев;
  — Гетманский Александр.

Быстрая программа 

20 ноября, 27 участников.

  — Александр Георгиев;
  — Алексей Чижов;
  — Владимир Мильшин.

Молниеносная программа 

прошёл 22 апреля. 18 участников.

  — Александр Георгиев;
  — Александр Шварцман;
  — Гетманский Александр.

Примечания 

Чемпионаты России в 2010 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Соревнования по международным шашкам в Колонтаево
События апреля
2010 год в шашках
Апрель 2010 года